Montlaur peut désigner :

Toponyme 

 Montlaur, commune française de l'Aude ;
 Montlaur, commune française de l'Aveyron ;
 Montlaur, commune française de la Haute-Garonne ;
 Montlaur-en-Diois, commune française de la Drôme ;
 Monlaur-Bernet, commune française du Gers ;
 Montlaur, hameau de la commune de Coucouron (département de l'Ardèche), et les châteaux de Montlaur à Mayres et à Montpezat. La famille seigneuriale de Montlaur (Montlor) en Vivarais, qui assuma la seigneurie d'Aubenas, doit son nom à ce fief, transmis par mariage aux Maubec puis aux d'Ornano, et aux d'Agoult-Montauban-Sault par les Vesc ;
 Le château de Montlaur, sur la commune de Montaud (Hérault) berceau de la famille de Montlaur ;
 L'ancien château de Montlaur, sur la commune de Poussan (Hérault).

Patronyme 

 Familles de Montlaur

Autres 
 Montlaur était une enseigne et un réseau de magasins généralistes français rachetés par Carrefour en 1991.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France